Dit is een overzicht van de beste rijdsters, snelste tijden, (inter)nationale baanrecords en nationale records op de 1500 meter vrouwen.

Snelste vrouwen 1500 meter

Snelste vrouwen 1500 meter laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste vrouwen 1500 meter buitenbaan

Snelste vrouwen 1500 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 1500 meter

Snelste tijden 1500 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 1500 meter buitenbaan

Snelste tijden 1500 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Nationale records

Zie ook
 Lijst van schaatsrecords 1500 meter vrouwen

1500 meter schaatsen
Schaatslijsten